Radoszyce heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Radoszyce (Komańcza), Dorf im Powiat Sanocki der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Komańcza
 Radoszyce (Powiat Konecki), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Radoszyce (Rudna) (dt. Radschütz), Dorf im Powiat Lubiński der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Rudna (Powiat Lubiński)